La gare de Bel-Air peut désigner :
 la gare de Bel-Air à Lausanne, en  Suisse ;
 l'ancienne gare de Bel-Air à Paris, en France ;
 l'ancienne gare de Bel-Air-Ceinture à Paris, en France.

Bel-Air